João Paulo Sousa (apresentador)
 João Paulo Sousa (escritor)
 João Paulo Sousa Lustosa

Desambiguações de antropônimos